Georg Bauch (1820–1886), homme politique ;
 Emil Bauch (1823-après 1874}, peintre allemand ;
 Gustav Bauch (1848–1922), historien et professeur ;
 Bruno Bauch (1877–1942), philosophe ;
 Georg Curt Bauch (1887–1967), peintre ;
 Botho Bauch (1897–1973), juriste et fonctionnaire ;
 Kurt Bauch (1897–1975), historien de l'art ;
 Robert Bauch (1897–1957), naturaliste ;
 Jan Bauch (1898-1995), peintre ;
 Erhart Bauch (1921–1991), graphiste et typographe ;
 Hermann Bauch (1929–2006), peintre ;
 Siegfried Bauch (né en 1934), économiste ;
 Günther Bauch (né en 1939), lutteur ;
 Jost Bauch (né en 1949), sociologue et journaliste ;
 Michael Bauch (né en 1951), peintre ;
 Herbert Bauch (né en 1957), boxeur ;
 Marc A. Bauch (né en 1973), professeur de littérature.